Висло́цкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Вислоцкий, Владислав (1887—1941) — польский славист, библиотекарь, библиограф.
 Вислоцкий, Дмитрий Фёдорович (1888–1968) — лемковский писатель, галицкий русофил.
 Вислоцкий, Станислав (1921—1998) — польский пианист, композитор, дирижёр и педагог.